Hinggan, även stavat Xing'an, är den manchuiska respektive kinesiska formen av ett namn som går tillbaka på det mongoliska ordet Kingγan (Хянган), vilket betyder "(skogbeklädd) bergskedja". Namnet kan bland annat syfta på följande platser och geografiska formationer:

Två bergskedjor i Inre Mongoliet och Heilongjiang:
Stora Hinggan
Lilla Hinggan
En bergskedja som numera är belägen i Ryssland:
Yttre Hinggan, mer känd som "Stanovojbergen"
Ett antal geografiska namn som bildats efter ovannämnda bergskedjor:
Xing'an (provins), en gammal provins i Manchuriet, som först skapades av Japan.
Hinggan, ett mongoliskt förbund i Inre Mongoliet.
Xing'an, Hegang, ett stadsdistrikt i Hegang i Heilongjiang-provinsen.

Källa

WP:Projekt Kina